Церква святої Параскеви Терновської — парафія і храм греко-католицької громади Улашківського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Мухавка Чортківського району Тернопільської області.

Історія 

 1860 — збудовано дерев'яну церкву, але під час Першої світової війни вона була зруйнована.
 1926 — на місці старої церкви розпочали будівництво, нової, кам'яної. Будівництво тривало до 1939 року і було призупинено. Парафія до УГКЦ належала до 1946 року.
 1946—1989 — парафія і храм належали до РПЦ.
 1989 — парафія повернулася до УГКЦ. Цього ж року відновлено будівництво церкви, яке завершили у 1990-му.
 1990 — утворено парафію. Цього ж року, було відновлено богослужебну каплицю, яку освятив єпископ Павло Василик.
 1994 — усі парафіяни перейшли до нового храму. Освячення здійснив владика Павло Василик.
 2002 — поряд з церквою збудували дзвіницю.
 2009 — освячено розпис храму Апостольським Адміністратором Бучацької єпархії о. Димитрієм Григораком, ЧСВВ.
 2012 — при парафії з благословення правлячого єпископа Бучацької єпархії Димитрія Григорака в приміщенні дерев'яної богослужбової каплиці було відкрито музей «Батьківська ікона».
 2013 — біля церкви споруджено і освячено капличку Ісуса Христа з нагоди 1025-ї річниці хрещення Руси-України. На церковному подвір'ї споруджено капличку Матері Божої.

При парафії діють: братство «Апостольство молитви», Марійська дружина, спільнота «Матері в молитві».

Парохи 
 о. Порфирій Гордієвський (1904);
 о. Михайло Драгомирецький (1922—1943);
 о. Антон Могильницький (1943—1944);
 о. Михайло Когут (1945—1946)
 о. Михайло Соболевський (1946—1960)
 о. Максим Івахів (1988);
 о. Євстахій Гасяк (1989);
 о. Іван Сньків (1989);
 о. Володимир Петрів (1990—1992);
 о. Роман Шлапак (1992—2001);
 о. Василь Стасів (2001—2007);
 о. Дмитро Ненчин (2007—2021);
 о. Іван Микитюк (14 березня 2021—8 листопада 2021);
 о. Любомир Павлик (від 2021).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Мухавка
Культові споруди, побудовані 1990
1990 у християнстві